Marijke Vos (politicus)
 Marijke Vos (auteur)